Михеев, Илья
 Михеев, Илья Андреевич (род. 1994) — российский хоккеист, правый крайний нападающий.
 Михеев, Илья Иванович (1916—1999) — советский деятель, шахтёр.